Onderdistrict in Indonesië
 Kasiman (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Kasiman (Kasiman), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Kasiman (Kerek), een plaats in het bestuurlijke gebied Tuban in de provincie Oost-Java